KWA steht für:
 Kuratorium Wohnen im Alter
 Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen, siehe Pépinière
 Karbe-Wagner-Archiv
 Katholische Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth
 Kosten-Wirksamkeits-Analyse
 Powiat Wadowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Kwa steht für:
 Kwa-Sprachen
 Great Kwa River, Zufluss des Cross-River-Ästuars in Nigeria
 den Unterlauf des Kongo-Zuflusses Kasai (Fluss)

Kwa ist der Name folgender Personen:
 Kwa Geok Choo (1920–2010), singapurische First Lady

Siehe auch:
 Gwa

Abkürzung